Данная статья содержит список серий мультипликационного сериала «Щенячий патруль».

Сезоны мультфильма

Список серий

1 сезон (2013–2014)

2 сезон (2014–2015)

3 сезон (2015–2017)

4 сезон (2017–2018)

5 сезон (2018–2019)

6 сезон (2019–2020)

7 сезон (2020–2021)

8 сезон (2021–2022)

9 сезон (2022 – н.в)

Короткие эпизоды (2020 – н.в)

Специальные эпизоды

Фильм

Примечания

Щенячий патруль
Щенячий патруль